Hells Angels bezeichnet 
 einen US-amerikanischen Motorrad- und Rockerclub, siehe Hells Angels und davon abgeleitet
 Hells Angels Deutschland
 ein Lied von Ben Becker, siehe Hell’s Angels®
 einen Roman von Hunter S. Thompson, siehe Hell’s Angels (Roman)

Hell’s Angels bezeichnet außerdem
 ein Flugzeug des Typs Boeing B-17 der 303rd Bombardment Group der USAAF (USA) im Zweiten Weltkrieg  
 ein Squadron der American Volunteer Group
 den Originaltitel des Films Höllenflieger
 einen Titel eines US-amerikanischen Films von 1969 siehe Hell’s Angels ’70